Сурсельва (, ) — регіон у Швейцарії в кантоні Граубюнден.
Адміністративний центр — Іланц/Льйон.

Громади

Примітки 

Регіони кантону Граубюнден